Umarła Kopka (słow. Umrlá) – szczyt w Tatrach Zachodnich
 Umarła Przełęcz (słow. Umrle sedlo, Umrlá, sedielko pod Umrlou, Grúnik) – przełęcz w Tatrach Zachodnich